Alcotán puede referirse a:

 Alcotán, ave de presa.
 Alcotán, empresa de transportes.
 Instalaza Alcotán-100, lanzacohetes fabricado por la empresa Instalaza.
 el nombre común de la planta '''''Cissampelos pareira